Прие́то () — испанская фамилия:

 Прието, Давид (род. 1983) — испанский футболист, защитник.
 Прието, Индалесио (1883—1962) — испанский политик, журналист.
 Прието, Карлос (род. 1980) — испанский гандболист, олимпийский чемпион Летних Олимпийских игр 2008 года.
 Прието, Маурисио (род. 1987) — уругвайский футболист, защитник.
 Прието, Мигель Анхель (род. 1964) — испанский легкоатлет.
 Прието, Николас (род. 1992) — уругвайский футболист.
 Прието, Оскар Варгас (1915—1989) — перуанский генерал и политик, премьер-министр Перу с 1975 по 1976 год.
 Прието, Плинио (1923—1960) — кубинский революционер и повстанец.
 Прието, Ричард (род. 1997) — парагвайский футболист.
 Прието, Родриго (род. 1965) — мексикано-американский кинооператор.
 Прието, Родриго (футболист) (род. 1983) — мексиканский футболист.
 Прието, Себастьян (род. 1975) — аргентинский теннисист.
 Прието, Хавьер (род. 1983) — испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Сосьедад».
 
 Прието Лауренс, Хорхе (1895—1990) — мексиканский крайне правый политик.
 Ласо Прието, Хосе Мария (1926—2009) — испанский философ и политик-коммунист.
 Рейес Прието, Рафаэль (1849—1921) — государственный, военный и дипломатический деятель.